Kelso kan som auktorsförkortning betyda:

 Estelle H. Kelso
 Leon Hugh Kelso

Robotskapade auktorsförkortningar